Ниже перечислены картины армянского живописца Вардгеса Суренянца

Суренянц